Carom 3D — это трёхмерный, спортивный,  многопользовательский симулятор игры в пул, карамболь и снукер. Выпущена компанией Neoact в 1999 году. Первоначально представляла собой школьный проект корейского студента, под ником Comworm. В течение 2000 года, быстро завоевала популярность в Южной Корее и у нескольких тысяч игроков по всему миру.

Обзор 
Carom 3D является достаточно точной симуляцией пула, карамболя и снукера. Игра может воспроизводиться в двух режимах: 3D-перспектива от первого лица и фиксированный вид сверху. Основное управление игрой производится тремя клавишами клавиатуры и мышью. Простота управления и реалистичная физика - это то, благодаря чему игра и завоевала большую популярность в мире.

До 2005 года игра была бесплатной. Условно-бесплатной она становилась постепенно, с различными бонусами (кий, пользовательский 3D-персонаж и профиль, участие в ежедневных турнирах), предлагаемых выигрыш от 1 до 5 долларов США.

Основной аспект Carom 3D — онлайн-состязания с игроками со всего мира. Победа позволяет игроку повышать уровень своего профиля, необходимый для выполнения высокоточных, сильных, а также слабых ударов. Кручёные удары как и в реальной жизни пула и карамболя, занимает важную роль в Carom 3D.

Закрытие проекта 
С 2005 по 2010 год более тысячи пользователей играли одновременно на серверах Neoact, но количество онлайн-игроков уменьшалось из-за рекламы и отсутствия обновлений контента, а Neoact фокусировался на других играх (Astronest , Texas Hold’em , Fantasy Masters, и прочее).

10 декабря 2013 года сервера Neoact закрылись, а вместе с ними и проект Carom 3D. Разработчик сослался на недостаточную финансовую поддержку серверов и их обслуживания. Это связано с упадком вложения средств в проект со стороны игроков.

Примечания

Ссылки 
 네오 액트 — Онлайн-игра и решение" . Neoact.com . Получено 2016-02-09
 Сайт поддержки игрового клиента и сервера carom3d.org  — by BillyBonez
 Международное сообщество facebook.com — группа социальной сети facebook.com
 Русскоязычное сообщество vk.com — группа социальной сети ВКонтакте

Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры, разработанные в Республике Корея
Симуляторы бильярда
Игры только для Windows